Der Name Allgäubahn wird für verschiedene Eisenbahnstrecken verwendet:

 die bayerische Allgäubahn, siehe Bahnstrecke München–Buchloe und Bahnstrecke Buchloe–Lindau
 die württembergische Allgäubahn, siehe Bahnstrecke Herbertingen–Isny

Siehe auch:
Württemberg-Allgäu-Bahn